Der Kanton Flayosc ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Brignoles und  Draguignan, im Département Var und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur; sein Hauptort ist Flayosc.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Flayosc